Loučky bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Loučky u Turnova, Gemeinde im Okres Semily

 Loučky, Ansiedlung von Bezdružice, Okres Tachov
 Loučky, Ortsteil von Lukavice u Chrudimi, Okres Chrudim
 Loučky, Ortsteil von Nové Sedlo u Lokte, Okres Sokolov
 Loučky (Odry), Ortsteil von Odry, Okres Nový Jičín
 Loučky, Ortsteil von Svatý Jiří, Okres Ústí nad Orlicí
 Loučky, Ortsteil von Verneřice, Okres Děčín
 Loučky, Ortsteil von Vílanec, Okres Jihlava
 Loučky, Ortsteil von Zátor, Okres Bruntál

 Dolní Loučky, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Horní Loučky, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Hranické Loučky, Ortsteil von Hustopeče nad Bečvou, Okres Přerov
 Krásné Loučky, Ortsteil von Krnov, Okres Bruntál
 Sekerkovy Loučky, Ortsteil von Mírová pod Kozákovem, Okres Semily